Voor scholing: Leercurve (studie)
 In de economie: Leercurve (productie)